Sauvetat (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Sauvetat (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje